Ananiev se poate referi la:

 Ananiev, Ucraina, oraș aflat în componența Ucrainei din 1991, parte a Uniunii Sovietice înainte de 1941 și din 1944, care între 1941 și 1944 a făcut parte din România

Unități administrative
 Raionul Ananiev, unul din cele 26 de raioane ale regiunii Odesa, Ucraina (1991–).
 Raionul Ananiev, județul Ananiev, una din subdiviziunile județului omonim, echivalentul unei plase din România interbelică
 Județul Ananiev, unul din cele 13 foste județe care au făcut parte din Guvernământul Transnistriei, regiune aflată sub administrație românească între anii 1941 și 1944
 Ținutul Ananiev, unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Herson a Imperiului Rus între anii 1834–1920.

Nume proprii